Шешко () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шешко, Беньямин (род. 2003) — словенский футболист.
 Шешко, Евгений Фомич (1901—1961) — советский учёный в области горного дела, лауреат Сталинской премии.
 Шешко, Йоже (1908—1942) — югославский словенский партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.